Абд ар-Рахман ат-Туджибі (? — 989) — державний і військовий діяч Кордовського халіфату, валі (намісник) Сарагоси у 975—989 роках.
 Мухаммад аль-Туджибі (? — 925) — військовий діяч часів Кордовського емірату, валі (намісник) Сарагоси у 890—925 роках.
 Мухаммад ібн Хашім ат-Туджибі (? — 950) — політичний діяч часів Кордовського халіфату, валі (намісник) Сарагоси в 930—950 роках.
 Хашім ібн ат-Туджибі (? — 930) — державний і військовий діяч початку Кордовського халіфату, валі (намісник) Сарагоси у 925—930 роках.
 Ях'я ат-Туджибі (? — 975) державний і військовий діяч Кордовського халіфату, валі (намісник) Сарагоси у 950—975 роках.